

Cinema 
Brainstorm – cortometraggio del 1917 diretto da Harry Edwards
 Un'idea per un delitto (Brainstorm) – film del 1965 diretto da William Conrad
 Brainstorm generazione elettronica (Brainstorm) – film del 1983 diretto da Douglas Trumbull

Letteratura 
 Brainstorms – raccolta di saggi di Daniel Dennett

Musica 
 Brainstorm – gruppo musicale pop rock lettone
 Brainstorm – gruppo musicale funk statunitense
 Brainstorm – gruppo musicale power metal tedesco
 Brainstorm – album di Young MC del 1991
 Brainstorm – album di Mitchel Musso del 2010

Pagine correlate 
 Brainstorming